

Astronomia
 32096 Puckett – asteroide della fascia principale

Geografia
 Puckett – comune degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Rankin

Persone
 Joel Puckett (1977) – compositore statunitense
 Kirby Puckett (1960-2006) – giocatore di baseball statunitense

Altro
 Sam Puckett – personaggio della serie televisiva iCarly